José Manso ist der Name folgender Personen:

* José Antonio Manso de Velasco (1688–1767), Gouverneur von Chile und Vizekönig von Peru
 José Maria Matrés Manso (* 1954), spanischer Diplomat